Мурогов — фамилия.

 Мурогов, Виктор Михайлович (род. 1938) — советский и российский физик. Отец Вероники Муроговой.

 Мурогова, Вероника Викторовна (род. 1967) — российская художница. Дочь Виктора Мурогова.
 Мурогова, Екатерина — российская фигуристка. Бронзовый призёр чемпионата мира в парном фигурном катании среди юниоров (1986, с Артёмом Торгашевым).